|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2016 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2016 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Irina-Camelia Begu was het eerste reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Lara Arruabarrena uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Roemeense Monica Niculescu in drie sets. Arruabarrena wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drieënhalf jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens was als zesde geplaatst en bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, verloor daar haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lara Arruabarrena en Andreja Klepač hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Oksana Kalasjnikova, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Kirsten Flipkens en Johanna Larsson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Akiko Omae en Peangtarn Plipuech in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zweedse Larsson had daarnaast vijf eerdere dubbel­speltitels met andere partners; de Belgische Flipkens geen.

Naast Flipkens waren er geen andere Belgische deelneemsters.

De Nederlandse Demi Schuurs, die met Renata Voráčová uit Tsjechië het derde reekshoofd was, bereikte de halve finale – daarin verloren zij van Akiko Omae en Peangtarn Plipuech. Haar landgenote Arantxa Rus speelde samen met de Japanse Ayaka Okuno – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Seoel 2016
Seoel